Brickton steht für:

 Brickton (Florida), Ort im Escambia County, Florida, USA
 Brickton (Minnesota), Ort im Milles Lacs County, Minnesota, USA
 Brickton (North Carolina), Ort im Henderson County, North Carolina, USA
 Brickton (Nova Scotia), Ort im Annapolis County, Nova Scotia, Kanada

Siehe auch:
 Brigden